Меллемсе́тер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Меллемсетер, Михаэль (род. 1998) — норвежский кёрлингист.
 Меллемсетер, Стейн (род. 1955) — норвежский кёрлингист и тренер.
 Меллемсетер, Стеффен (род. 1989) — норвежский кёрлингист.